Miejscowości w USA:
 Ann Arbor – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
Gminy w USA:
 Ann Arbor (ang. Ann Arbor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
Medycyna :
 Ann Arbor – Klasyfikacja Ann Arbor - Stopnie klinicznego zaawansowania ziarnicy złośliwej